Suffragette – donne appartenenti al movimento di emancipazione femminile nato per ottenere il diritto di voto per le donne

Cinema 
 Suffragette – film del 2015 diretto da Sarah Gavron
 The Suffragette Sheriff –  cortometraggio muto del 1912 diretto da George Melford

Altro 
 Suffragette City – brano musicale di David Bowie pubblicato il 9 luglio 1976

Pagine correlate 
 The Suffragette